Масляновка — топонимы в Омской области России.

 Масляновка — деревня в Любинском районе, входит в состав Замелетёновского сельского поселения.
 Масляновка — прежнее имя исчезнувшей деревни Масляново в Омском районе, располагалась на территории современного Андреевского сельского поселения.